Juvenichiton grandispina är en blötdjursart som först beskrevs av Boris I. Sirenko 1975.  Juvenichiton grandispina ingår i släktet Juvenichiton och familjen Ischnochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
grandispina